Cleese ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Cleese (* 1971), britische Schauspielerin
 John Cleese (* 1939), britischer Komiker und Schauspieler, Mitglied von Monty Python

Siehe auch:
 Kliese
 Gliese